Een verkeersweg:
 N879 (België)
 N879 (Nederland), zie Provinciale weg 879

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing